est une expression qui peut se référer à :
 , date du calendrier grégorien
 19 mars 1962, marquant la fin de la guerre d'Algérie à la suite des accords d'Evian signés le  
 Dix-Neuf-Mars (odonyme) ou 19-Mars (odonyme), odonyme rappelant le cessez-le-feu entre la France et l'Algérie dans le cadre des accords d'Évian signés la veille et mentionnés ci-dessus.

 Rue du 19-Mars-1962
 Place du 19-Mars-1962